Blue Mountain Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blue Mountain Township (Logan County, Arkansas)
 Blue Mountain Township (Stone County, Arkansas)